Würzer steht für:
 Würzer (Rebsorte), eine weiße Rebsorte

Würzer ist der Familienname von:
 Heinrich Würzer (1751–1835), deutscher politischer Publizist

Siehe auch:
 Wurzer